Willading ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Friedrich Willading (1641–1718), Schultheiss von Bern

Willading bezeichnet:

 Willading (Patrizierfamilie), Berner Patrizierfamilie
 Willading (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern